Ognes (Aisne)
Ognes (Oise)
Ognes (Marne)